Врана (; от ворон) — чешская фамилия.

Известные носители 
 Врана, Петр (род. 1985) — чешский хоккеист
 Врана, Франтишек (1914—1944) — чехословацкий танкист, Герой ЧССР
 Врана, Якуб (род. 1996) — чешский хоккеист

См. также 
 Врана — неофициальная резиденция болгарских монархов
 Врано